Kabinett Zeyer steht für folgende Regierungen des Saarlandes:

 Kabinett Zeyer I (1979/80)
 Kabinett Zeyer II (1980 bis 1984)
 Kabinett Zeyer III (1984/85)